Die 2. Feldhockey-Bundesliga wird ausgetragen:

 bei den Herren, siehe 2. Feldhockey-Bundesliga (Herren)
 bei den Damen, siehe 2. Feldhockey-Bundesliga (Damen)